Authion – fiume francese
Massiccio dell'Authion – gruppo montuoso delle Prealpi di Nizza
Authion – nave avviso della Regia Marina